Это список знаменосцев, которые представляли Кабо-Верде на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Кабо-Верде на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Кабо-Верде